Naselja u Azerbajdžanu:
 Lahıc (Ismajilinski rajon), Ismajilinski rajon
 Lahıc (Gejgeljski rajon), Gejgeljski rajon
 Lahıc (Zakataljski rajon), Zakataljski rajon